ПРО А-35М — это система противоракетной обороны, предназначенная для защиты Москвы от атак баллистических межконтинентальных ракет.

История 
Модернизация системы А-35 (система А-35М) задана постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 11 июня 1975 г. № 504—149. Принята на вооружение Советской армии постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 28 декабря 1977 г. № 1134—368. Снята с вооружения в декабре 1995 года.

Состав 
Состав системы А-35М:
 Главный командно-вычислительный центр (ГКВЦ).
 8 стрельбовых комплексов в составе радиолокатора канала цели (РКЦ), двух радиолокаторов канала изделия (РКИ) и четырёх подъемно-стартовых установок.
 Противоракеты А-350Р (боекомплект — 32).
 Радиолокационный узел дальнего обнаружения «Дунай-ЗМ».
 Секторная радиолокационная станция дальнего обнаружения «Дунай-ЗУ».
 Система передачи данных.
 Внешняя система передачи данных в Центр контроля космического пространства и Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении.
 Техническая позиция.

Характеристики системы 
 Тип поражаемой цели — одиночная сложная баллистическая цель (СБЦ), образованная БР среднего и дальнего действия (типа «Посейдон», «Минитмен») с разделяющейся головной частью (до 10 боевых блоков) и средствами преодоления ПРО без активных помех и дипольных отражателей с общим числом элементов до 16.
 Зона поражения стрельбового комплекса:
 по дальности — 80-520 (640) км
 по высоте — 50-350 км
 Дальность полёта:
 минимальная — 80 км
 максимальная — 520 (640) км
 Высота поражения:
 минимальная — 50 км
 максимальная — 350 км
 Количество одновременно сопровождаемых элементов цели:
 всеми РКЦ системы — 16,
 радиолокационным узлом «Дунай-ЗМ» — 32,
 радиолокационной станцией «Дунай-ЗУ» — 500
 Количество одновременно наводимых противоракет А-350Р — 16

Противоракета А-350Р 
Противоракета А-350Р — двухступенчатая управляемая ракета, выполненная по нормальной аэродинамической схеме с Х-образным расположением крыльев и рулей-элеронов.

 Длина — 19,8 м
 Диаметр корпуса (максимум) — 2,57 м
 Стартовая масса — 33000 кг
 Тип боевой части — специальная.

Сравнительная характеристика

Примечания 

ПРО